Ejido Ojo de Agua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ejido Ojo de Agua, Baja California, Tijuana, 
 Ejido Ojo de Agua, Oaxaca, Tlaxiaco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar